Az 1972. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí férfi lesiklás versenyszámát február 7-én rendezték az Eniva-hegyen. Az aranyérmet a svájci Bernhard Russi nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Végeredmény 
Mindegyik versenyző egy futamot teljesített, az időeredmények határozták meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

Alpesisí az 1972. évi téli olimpiai játékokon